La Livenne, rivière du sud-ouest de la France
 Maison de Livenne, ancienne famille noble française originaire de l'Angoumois